Riverside může znamenat:

 sídlo v USA
 Riverside (Alabama), Alabama
 Riverside (Atlanta), Atlanta
 Riverside (Georgie), Georgie
 Riverside (Illinois), Illinois
 Riverside (Indiana), Indiana
 Riverside (Iowa), Iowa
 Riverside (Kalifornie), Kalifornie
 Riverside (Missouri), Missouri
 Riverside (Nevada), Nevada
 Riverside (Ohio), Ohio
 Riverside (Pensylvánie), Pensylvánie
 Riverside (Rhode Island), Rhode Island
 Riverside (Texas), Texas
 Riverside (Utah), Utah
 Riverside (Wyoming), Wyoming

 jiné významy
 Riverside Museum – muzeum v Glasgow, navržené architektkou Zaha Hadid
 Riverside (skupina) – polská rocková hudební skupina

Související články 
 River

Rozcestníky - místopisné jméno